

Lieux 

 Melling, un village du Lancashire, en Angleterre ;
 Melling, un village du Merseyside, en Angleterre ;
 Melling,  banlieue de la cité de Lower Hutt en Nouvelle-Zélande.

Personnes 

 Adam Melling (né en 1990), surfeur professionnel australien
 Antoine Ignace Melling (1763-1831), architecte, peintre, graveur, et dessinateur français
 Harry Melling (né en 1989), acteur britannique
 Joseph Melling (1724-1796), peintre d'origine lorraine
 William Melling (né en 1994), acteur britannique.

Autres 
 Melling Racing, ancienne écurie NASCAR